Государственный герб Республики Абхазия представляет собой щит, рассечённый на серебро и зелень, с золотой каймой, на котором изображён золотой всадник, только что выстреливший вверх из золотого лука, верхом на золотом коне.

Описание

Элементы герба

Богатырь Сасрыква 
Сасрыква — главный герой абхазской версии нартского эпоса, согревает коченеющих от холода братьев, настигнутых в горах страшным бураном, сбив с неба звезду.

Конь Бзоу 
Бзоу — чудесный конь (араш) и помощник героя. Обладает необыкновенной силой и способностью передвигаться по небу, по земле и под землёй.

История герба

Герб Абхазского княжества 

На карте Грузии, составленной царевичем Вахушти Багратиони в 1735 году, изображены 16 гербов всех частей бывшего грузинского царства, в том числе и герб Абхазии.

Герб 1921 года 

31 марта 1921 года была провозглашена независимость Абхазии, ранее входившей в состав Грузинской Демократической Республики. В Абхазии устанавливалась советская власть, а сама она провозглашалась Советской Социалистической Республикой. 16 декабря 1921 года Советская Социалистическая Республика Абхазия и Грузинская Советская Социалистическая Республика подписали Союзный договор, по которому ССР Абхазия и Грузинская ССР объединялись на федеративных договорных началах.

Герб Советской Социалистической Республики Абхазии 1924 г. 

Государственный герб Советской Социалистической Республики Абхазии состоит из изображения золотых серпа и молота на фоне пейзажа Абхазии с надписью на абхазском языке — «ССР Апсны» (). В верхней части изображена красная пятиконечная звезда в лучах солнца. Герб обрамлён орнаментом, изображающим венок из кукурузы, табака и винограда, и окружён красной каймой с надписью на абхазском языке: «» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»)

Гербы 1926, 1928 годов 

С 1926 года надпись «С.С.Р. Абхазия» на абхазском языке была перенесена из центрального изображения на круговую красную кайму и продублирована на русском и грузинском языках, как и девиз. 

С 1928 года абхазская письменность была переведена на латинизированный алфавит.

Герб автономной республики в составе Грузии 

16 февраля 1931 года ССР Абхазия была преобразована в Абхазскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в составе Грузинской ССР.
Герб полностью повторял грузинский, отличаясь только добавлением девиза на абхазском языке:
Государственным гербом Абхазской АССР является государственный герб Грузинской ССР, который состоит из круглого красного поля, в верхней части которого изображена светящаяся пятиконечная звезда с простирающимися по всему полю лучами, внизу — снежный хребет голубого цвета; на правой стороне — золотые колосья и на левой — золотые лозы с виноградными лозами. Концы колосьев и лоз переплетены между собой у основания хребта в нижней части поля. Большую часть середины занимают изображения золотых серпа и молота, которые упираются: вверху — в светящуюся звезду, внизу — в вершину хребта, а по бокам — в колосья и лозы. Вокруг поля помещена надпись на грузинском, абхазском и русском языках: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Герб окаймлён вокруг узором из орнаментов в грузинском стиле

С 1938 года абхазская письменность была переведена на грузинский алфавит, а в 1954 г. — на кириллический, что отражалась и в надписях на гербе.

6 июля 1978 года в герб была добавлена надпись в две строки «Абхазская АССР» на грузинском (сверху) и абхазском (снизу) языках.

Герб Республики Абхазия 
25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазской ССР принял декларацию о государственном суверенитете Абхазской ССР, что не получило никакого отражения на её гербе и флаге. Известны фотографии, на которых в качестве герба Абхазии используется абхазский флаг, помещенный в геральдический щит. В 1990 Абхазия была провозглашена суверенной Республикой.

Когда Грузия весной 1991 объявила о выходе из Советского Союза, Абхазия изъявила желание остаться в СССР. Летом 1992 г. усилились разногласия между Абхазией и грузинским руководством, что привело к вооружённому конфликту, унёсшему жизни 17 тыс. человек.

23 июля 1992 года был принят Закон «О новой государственной символике Республики Абхазия», которым были утверждены новые государственные герб и флаг. Независимость республики была провозглашена Верховным Советом Абхазии в новой конституции от 26 ноября 1994 года и в Акте от 12 декабря 1999 года, согласно итогам предшествовавшего референдума. Грузинские власти не признают этого и считают Абхазию территорией Грузии. 26 августа 2008 года после военного конфликта в Южной Осетии правительством России была признана независимость Абхазии

В Грузии для «Автономной Республики Абхазия» установлен иной герб.

См. также 
 Флаг Республики Абхазии
 Гимн Республики Абхазия
 Герб Аджарии
 Герб Республики Южная Осетия

Примечания

Ссылки 
 Государственная символика Республики Абхазии
 Игорь Марыхуба, Символика абхазской государственности
 История Гербов Абхазии

Гербы государств
герб
Гербы с изображением всадника
Гербы с изображением восьмиконечных звёзд